Корнилова Екатерина Владимировна (род. 1957, Москва) — российская художница, живописец. Член-корреспондент РАХ (2011).

Биография 
Родилась в 1957 году в Москве.

Училась живописи у Б. Биргера, Т. Сельвинской, Т. Салахова. В 1978 году окончила Московское художественное училище памяти 1905 года.
В 1985 году окончила  Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова.

Преподаёт рисунок студентам Дмитрия Крымова в РАТИ-ГИТИС.

Участвует в выставках с 1978 года.

, Государственном центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина в Москве, Екатеринбургской картинной галерее, Государственном музее А. Н. Островского в Щелыково, Томском государственном художественном музее, Министерстве культуры РФ, собрании Союза художников России, собрании университета Хайме I (Испания),
в галереях и частных собраниях Великобритании, Франции, Испании, Бельгии.

Живёт и работает в Москве.

Награды 
 Награждена премией Московского отделения Союза художников за работы 1988 года.

Примечания

Ссылки 
 Корнилова Екатерина Владимировна
 Доцент. Корнилова Екатерина Владимировна. Член Российской академии художеств

Члены-корреспонденты РАХ